Запрудново — название населённых пунктов:

Россия 
 Запрудново — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Запрудново — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Запрудново — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Запрудново — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Запрудново — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Запрудново — деревня в Ярославском районе Ярославской области.